Die Liste der Gestalten der indischen Mythologie führt die Namen in Transkription, wissenschaftlicher Transliteration (IAST) und Sanskrit (Devanagari) auf und gibt eine kurze Beschreibung.

Erfasst werden Gottheiten mit ihren Beinamen, Kreaturen und Personen der Mythologie, die der gemeinsamen Tradition von vedischer Religion, Brahmanismus, Hinduismus, Jinismus und Buddhismus zuzuordnen sind, die ab der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. im nördlichen Indien entstand und sich über den südasiatischen Raum (das heutige Indien, Pakistan, Bangladesch, Sri Lanka, Nepal und Bhutan) ausbreitete.

Literatur 
 John Dowson: A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and Literature. Trübner & Co., London 1888 ().
 Jan Knappert: Lexikon der indischen Mythologie. Heyne, München 1994, ISBN 3-453-07817-9.
 Eckard Schleberger: Die indische Götterwelt. Gestalt, Ausdruck und Sinnbild. Ein Handbuch der hinduistischen Ikonographie. Diederichs, Köln 1986, ISBN 3-424-00898-2.

Liste
Indien
Indien
Indien